Павский (Павская) — русская фамилия.

Известные носители 
 Павский, Герасим Петрович (1787—1863) — священник Русской православной церкви, основоположник русской библейско-исторической школы.
 Павский, Дмитрий Александрович (1874—1937) — священник Русской православной церкви, священномученик.